Huet du Pavillon kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Huet du Pavillon
 Édouard Huet du Pavillon

Robotskapade auktorsförkortningar